Forever Young steht für:

 Forever Young (Bob-Dylan-Lied), Lied von Bob Dylan aus dem Jahr 1974
 Forever Young (Alphaville-Lied), Lied der Popband Alphaville aus dem Jahr 1984
 Forever Young (Album), Debütalbum von Alphaville aus dem Jahr 1984
 Forever Young (Rod-Stewart-Lied), Lied von Rod Stewart aus dem Jahr 1988
 Forever Young (1992), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Steve Miner
 Forever Young (2022), französisches Filmdrama von Valeria Bruni Tedeschi
 Forever Young, Produktion von Frank Castorf nach Tennessee Williams' Schauspiel Süßer Vogel Jugend (Drama) 
 Forever Young (Marke), Handelsname für Nahrungsergänzungsmittel nach Ulrich-Strunz-Diät

Siehe auch:
 Für immer jung